A 14-a ediție a Campionatului European de Atletism s-a desfășurat între 26 și 31 august 1986 la Stuttgart, Germania. Au participat 880 de sportivi din 31 de țări.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul Neckar din Stuttgart. Acesta a fost construit în anul 1933.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
16 atleți au reprezentat România.

 Maricica Puică – 1500 m - locul 5 – 3000 m - locul 2
 Doina Melinte – 1500 m - locul 3 – 3000 m - 
 Vali Ionescu – lungime - locul 4
 Mitica Junghiatu – 800 m - locul 6
 Liviu Giurgian – 110 m garduri - locul 7
 Cristian Popescu – înălțime - locul 7
 Cristina Matei – 400 m garduri - locul 7
 Mihaela Pogăcean – 100 m garduri - locul 8
 Mihaela Loghin – greutate - locul 8
 Nicoleta Căruțașu – 400 m garduri - locul 9
 Sorin Matei – înălțime - locul 14
 Paula Ivan – 1500 m - locul 15
 Constantin Militaru – înălțime - locul 15
 Violeta Beclea – 800 m - locul 16
 Mariana Stănescu – 3000 m - locul 16
 Daniela Costian – disc –

Note

Legături externe 
  Stuttgart European Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1986 European Champs la athleticspodium.com

Atletism
1986
Stuttgart
Atletism